Цюшен () — название нескольких бывших населённых пунктов, ныне входящих в состав городов Германии.

 Цюшен (Фрицлар), район г. Фрицлар.
 Цюшен (Винтерберг), район г. Винтерберг.
 Цюшенская гробница — мегалит в Германии, относится к Вартбергской культуре.